

Persone 
 John Reid – manager musicale scozzese
 John Reid – marinaio olimpionico statunitense
 John Reid – giocatore di football americano statunitense
 John Reid – generale britannico
 John Reid – cartonista e giudice olandese
 John Reid, barone Reid di Cardowan – politico britannico
 John Reid – pseudonimo di Andrew Tobias, scrittore statunitense
 Nightcrawlers (John Reid) – disc jockey e cantante scozzese

Altro 
 Lone Ranger (John Reid) – personaggio immaginario

Pagine correlate 
Reid